Priscillianus ist der Name folgender Personen:
 Sextus Catius Clementinus Priscillianus, römischer Konsul 230
 Priscillian (um 340–385), spanischer Theologe